Vedel ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Sørensen Vedel (1542–1616), dänischer Historiker
 Artemy Vedel (1767–1808), ukrainischer Komponist
 Benjamin Lobo Vedel (* 1997), dänischer Leichtathlet
 Dominique de Vedel (1773–1848), französischer Divisionsgeneral
 Émile Vedel (1858–1937), französischer Schriftsteller
 Georges Vedel (1910–2002), französischer Jurist
 Henrik Vedel (1867–1932), dänischer Politiker
 Kristian Solmer Vedel (1923–2003), dänischer Industriedesigner
 Nicolaus Vedel (Vedelius; 1596–1642) , deutsch-niederländischer reformierter Theologe

Sonstiges:
 Vedel-Inseln, Inselgruppe im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Fedel
 Veedel
 Veddel